Propaan-1,2-diol
 Propaan-1,3-diol